Masner kan som auktorsförkortning betyda:

 Lubomir Masner
 Josef Masner

Robotskapade auktorsförkortningar